Евге́ний (Юджи́н) Вале́рьевич Ста́риков () — американский футболист, нападающий.

Биография

Ранние годы 
Стариков родился в Одессе в семье русских. Когда мальчику был один год, его родители эмигрировали во Флориду, США. Там его отец устроился работать программистом, а мать инженером по связи. Также у Евгения есть старший брат, который позже занялся американским футболом.

Мне важно, что родители у меня отсюда. Но дом мой в Америке, всё-таки я там двадцать лет прожил. Хотя родители всегда делали акцент на том, что мы русские. Я это понял только тогда, когда чуть постарше стал.

С 6 лет Евгений посещал футбольную школу. В 2008 году выступал за команду Стетсонского университета.

Клубная карьера 

В 2009 году Старикова заметил главный тренер молодёжного состава санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Давыдов. К тренировкам основного состава не привлекался и выступал исключительно за молодёжную команду. В сезоне 2009 вместе в командой стал победителем турнира молодёжных команд. Перед сезоном-2010 вместе с Сергеем Корниленко был отдан в аренду в клуб «Томь». Обоих нападающих хотел видеть в своей команде главный тренер Валерий Непомнящий. 8 августа 2010 года в матче против «Рубина» он дебютировал в РФПЛ, заменив Дмитрия Мичкова. 23 октября в гостевом матче против «нальчикского Спартака» Евгений забил свой первый гол за «Томь». 29 ноября 2010 года «Томь» выкупила контракт Старикова, однако эта информация не подтвердилась.

3 февраля 2011 года, находясь на сборе «Зенита» в испанской Марбелье, дебютировал за основную команду, выйдя на замену в середине второго тайма в товарищеском матче с «Локомотивом» Пловдив. Спустя несколько минут отметился победным голом.

Сезон 2011/12 вновь начал в аренде в «Томи». 21 мая 2011 года в матче против «Зенита» забил гол и помог «Томи» одержать победу со счётом 2:1. 7 декабря 2011 года «Томь» исключила Старикова из заявки на сезон. После вылета клуба из Премьер-лиги Стариков вернулся в расположение «Зенита», но вновь был отдан в аренду. Его новым клубом стал «Ростов». 18 ноября 2012 года в матче против «Анжи» дебютировал за новый клуб. 17 мая в поединке против «Амкара» забил свой первый гол за «Ростов».

Летом 2013 года во второй раз был отдан «Зенитом» в «Томь» на правах аренды. 24 августа в домашней встрече против ЦСКА дебютировал в сезоне 2013/14. В конце 2014 года разорвал контракт с «Зенитом».

8 сентября 2015 года подписал контракт с одесским «Черноморцем», рассчитанный на один год с правом возможной пролонгации. 20 сентября в выездном матче против «Говерлы» дебютировал в чемпионате Украины. В этом же поединке забил первый гол за «моряков».

В начале 2017 года Стариков вернулся в США, где присоединился к клубу «Нью-Йорк Космос». 26 марта в матче против «Пуэрто-Рико» дебютировал в NASL. 27 августа в поединке с «Норт Каролиной» забил свой первый гол за клуб.

6 февраля 2018 года Стариков подписал контракт с клубом USL «Инди Илевен». 24 марта в матче против «Ричмонд Кикерс» он дебютировал за новую команду. 11 июля в поединке против «Чарлстон Бэттери» Евгений забил свой первый гол за «Инди Илевен».

Международная карьера 
7 января 2011 года был впервые вызван в сборную США, в тренировочный лагерь перед товарищеским матчем со сборной Чили.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Украинской Премьер-лиги
 
 
 
 Профиль футболиста на сайте «Зенита»

Футболисты США
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Нью-Йорк Космос» (2010)
Игроки ФК «Инди Илевен»
Выпускники Стетсонского университета